De ATP Cup 2021 was de tweede editie van de ATP Cup, het tennistoernooi voor landenteams dat een week voor de Australian Open werd georganiseerd. Door de coronapandemie werd het toernooi op 1 locatie (Melbourne) gehouden, in plaats van de 3 in normale omstandigheden voorziene locaties in Sydney, Brisbane en Perth.

Gekwalificeerde teams 
Eveneens door de coronapandemie namen slechts 12 in plaats van 24 landen deel aan de eindronde van de ATP Cup. De eerste 11 landen kwalificeerden zich op 4 januari 2021, gebaseerd op de best gerangschikte speler op de ATP Ranking van elk land en de bereidheid tot deelname. Australië kreeg als gastland een wildcard. Zwitserland was oorspronkelijk ook gekwalificeerd, maar viel weg door het forfait van zijn best gerangschikte speler Roger Federer (knieblessure).

ATP ranking punten

 Maximaal 500 punten voor een ongeslagen enkelspelspeler, 250 voor een dubbelspeler.

Eindronde

Groepsfase

Groep A

Servië - Canada

Duitsland - Canada

Servië - Duitsland

Groep B

Spanje - Australië

Griekenland - Australië

Spanje - Griekenland

Groep C

Oostenrijk - Italië

Italië - Frankrijk

Oostenrijk - Frankrijk

Groep D

Rusland - Argentinië

Rusland - Japan

Argentinië - Japan

Knockout-fase

Halve finales

Duitsland - Rusland

Italië - Spanje

Finale

Rusland - Italië

Externe links 
 

ATP-toernooi in 2021
2021
Sportevenement in Melbourne